Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1968 de l’US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Maria Bueno et Margaret Smith Court battent Rosie Casals et Billie Jean King en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1968
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en août 1968
Tennis en septembre 1968